Il y a plusieurs homophones se prononçant [ʀɔm] :
la ville italienne de Rome et ses  ;

les Roms, un ensemble de populations ;
le rhum, la boisson alcoolisée.